Die Tennis Channel Open 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 3. bis 9. März 2008 in Las Vegas stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Dubai die Barclays Dubai Tennis Championships ausgetragen, die anders als die Tennis Channel Open, welche zur International Series zählen, zur International Series Gold gehörte.

Titelverteidiger im Einzel war Lleyton Hewitt, der in der zweiten Runde an Julien Benneteau scheiterte. Sieger wurde der US-Amerikaner Sam Querrey, der mit einem Dreisatzsieg (4:6, 6:3, 6:4) über den Südafrikaner Kevin Anderson seinen ersten Turniersieg feierte. Im Doppel waren die Brüder Mike und Bob Bryan die Titelverteidiger. Sie erreichten erneut das Finale, mussten sich dort jedoch knapp dem Duo Julien Benneteau und Michaël Llodra mit 6:4, 4:6 und [10:8] geschlagen geben. Für Benneteau war es der dritte Doppel-Titel in seiner Karriere, für Llodra bereits sein 14. Titel auf der ATP World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 411.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 436.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 1. bis 3. März 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Die folgenden Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Beträge für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 32 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 37 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 31 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Las Vegas